Ghent Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ghent Historic District (Kentucky), ID-Nr. 83002623
 Ghent Historic District (North Carolina), ID-Nr. 88000226
 Ghent Historic District (Virginia), ID-Nr. 80004455